Aliança de la Vall del Juba, organització política i militar històrica de Somàlia
 AVJ també és el codi OACI d'Avia Traffic Company, aerolínia amb seu a Bixkek (Kirguizistan)